Choi Moon-Sik (6 de janeiro de 1971) é um ex-futebolista profissional e atualmente treinador sul-coreano, foi meio-campista.

Carreira 
Choi Moon-sik fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Futebolistas do Jeju United FC
Futebolistas do Jeonnam Dragons
Futebolistas do Football Club Pohang Steelers
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Treinadores do Daejeon Citizen FC
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol